Morro da Conceição (Recife)
 Morro da Conceição (Rio de Janeiro)

Desambiguação